Bhadar peut faire référence à :

Lieux 

Bhadar, rivière de l'Inde dans l'État de Gujarat,
, cours d'eau de l'Inde,
, cours d'eau de l'Inde,
, cours d'eau du Pakistan,

Voir aussi